

Sigle 
 The Catholic Historical Review
 Cursive Handwritten Recognition
 CHR – formato radiofonico

Codici 
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua cherokee

Informatica 
 CHR – estensione di file della Borland Graphics Interface

Mineralogia 
 Chr – abbreviazione di cromite

Note